Arsin (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Arsin (stad), een stad in het Turkse district Arsin